El término Catedral Metropolitana puede hacer referencia a:

Catedrales

Argentina 
 Catedral Metropolitana de Buenos Aires, localizada en Buenos Aires.
 Catedral Metropolitana Todos los Santos, localizada en Santa Fe.

Bolivia 
 Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz, localizada en la ciudad de La Paz.
 Catedral Metropolitana Sucre, localizada en la ciudad de Sucre.

En Brasil 
 Catedral Metropolitana de Aracaju, localizada en Aracaju.
 Catedral Metropolitana de Brasilia, localizada en Brasilia.
 Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Abadía y San Antonio, localizada en Campo Grande.
 Catedral Metropolitana de Diamantina, localizada en Diamantina.
 Catedral Metropolitana de Florianópolis, localizada en Florianópolis.
 Catedral Metropolitana de Goiânia, localizada en Goiânia.
 Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, localizada en Juiz de Fora.
 Catedral Metropolitana de Londrina, localizada en Londrina.
 Catedral metropolitana de Manaus, localizada en Manaus.
 Catedral Metropolitana de Natal, localizada en Natal.
 Catedral Metropolitana de Santa Ana, localizada en Santa Ana.
 Catedral Metropolitana de São Paulo, localizada en São Paulo.
 Catedral Metropolitana de Sorocaba, localizada en Sorocaba.

En Chile 
 Catedral Metropolitana de Santiago, localizada en Santiago de Chile.

Colombia 
 Catedral Metropolitana de Medellín, localizada en Medellín.
 Catedral Metropolitana de Bogotá Primada de Colombia, localizada en Bogotá.
 Catedral Metropolitana de Cali, localizada en Cali.
 Catedral Metropolitana de Barranquilla, localizada en Barranquilla.
 Catedral Metropolitana de Popayán, localizada en Popayán.
 Catedral Metropolitana de Tunja, localizada en Tunja.

Costa Rica 
 Catedral Metropolitana de San José, localizada en San José.

Cuba 
 Catedral Metropolitana de La Habana, localizada en La Habana.

Ecuador 
 Catedral Metropolitana de Quito Primada de Ecuador, localizada en Quito DM.
 Catedral Metropolitana de Guayaquil, localizada en Guayaquil.

El Salvador 
 Catedral Metropolitana de San Salvador, localizada en San Salvador.

Filipinas 
 Catedral Metropolitana de Cebú, localizada en Cebú.
 Catedral Metropolitana de San Fernando, localizada en San Fernando (Pampanga).
 Catedral Metropolitana de la Conversión de San Pablo Apóstol, localizada en Vigan.

Grecia 
 Catedral Metropolitana de Atenas, localizada en Atenas.

Guatemala 
 Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, localizada en Ciudad de Guatemala.
 Catedral del Espíritu Santo, localizada en Ciudad de Quetzaltenango.

India 
 Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Lourdes, localizada en Thrissur (Kerala).

Inglaterra 
 Catedral Metropolitana de Cristo Rey, localizada en Liverpool.

México 

 Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, localizada en la Ciudad de México.
 Catedral Metropolitana de Tlalnepantla, localizada en Tlalnepantla de Baz.
 Catedral Metropolitana de Xalapa, localizada en Xalapa.
 Catedral Metropolitana de Monterrey, localizada en Monterrey.
 Catedral Metropolitana de Tulancingo,                localizada en Tulancingo.

Nicaragua 
 Catedral Metropolitana de Managua, localizada en Managua.

Panamá 
 Catedral Metropolitana de Panamá, localizada en Ciudad de Panamá.

Paraguay 
 Catedral Metropolitana de Asunción, localizada en Asunción.

Perú 
 Catedral Metropolitana de Lima Primada del Perú, localizada en Lima.

Puerto Rico 
Catedral Metropolitana de San Juan, localizada en San Juan.

República Dominicana 
 Catedral Metropolitana de Santo Domingo, localizada en Santo Domingo.

Rumania 
 Catedral Ortodoxa de Timişoara, localizada en Timişoara.

Uruguay 
 Catedral Metropolitana de Montevideo, localizada en Montevideo.